Юй (гексаграма)
 Юй Великий
 Юй — китайське прізвище

Див. також 
 Ю (значення)